Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Van Winitsky 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (campioni)
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (primo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1982